Cala steht für:

 Cala (Geographie), in die Felsen einer Steilküste geschnittene Sandbuchten im westlichen Mittelmeer
 Cala (Spanien), Ort in der spanischen Provinz Huelva
 Cala (Südafrika), Ort in der südafrikanischen Provinz Ostkap
 Lamborghini Calà, Konzeptfahrzeug von Italdesign Giugiaro und Lamborghini
 Chala (Sprache), Namensvariante der westafrikanischen Sprachen

Cala oder Calà ist der Familienname folgender Personen:
 Jerry Calà (* 1951), italienischer Schauspieler
 Sébastien Cala (* 1988), französischer Skispringer

Rufname:
 Cala (Fußballspieler, 1989) (Juan Torres Ruiz; * 1989), spanischer Fußballspieler
 Cala (Fußballspieler, 1990) (Sergio Calatayud Lebrón; * 1990), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Calla
 Kala
 Kalla
 Calas
 Cala Cala